O Campeonato Chinês de 2017 ou China Championship de 2017, também conhecido oficialmente como Evergrande China Championship 2016 por razões de patrocínio, foi um torneio profissional de snooker pontuável para o ranking que ocorreu de 16 a 22 de agosto de 2017 em Guangzhou, na China. Foi a segunda prova do ranking da temporada de 2017–18.

Também foi a primeira vez que o evento pontuou para o ranking da categoria. O escocês John Higgins foi o defensor do título, mas acabou sendo eliminado na segunda rodada da fase final pelo inglês Tom Ford.

O vencedor do torneio foi o belga Luca Brecel que derrotou o inglês Shaun Murphy por 10–5 na final. Ele se tornou o primeiro jogador da Europa continental a vencer um evento do ranking.

Premiação 
O evento teve um premiação total de 700 mil libras esterlinas [50 mil a mais que a edição anterior], sendo 200 mil libras esterlinas [50 mil a menos que a edição anterior] a parte dedicada ao campeão. A distribuição dos prêmios (prize money) para o evento foi a seguinte:

Jogos

Fase de qualificação 
As partidas da fase de qualificação foram realizadas de 3 e 6 de junho de 2017 no Preston Guild Hall em Preston, na Inglaterra. Todas as partidas foram disputadas no melhor de 9 frames. A Associação Chinesa de Bilhar e Snooker (Chinese Billiards and Snooker Association — CBSA) selecionou wild cards ["curingas"] chineses entre jogadores amadores locais, mas, ao contrário dos ano anterior, não houve rodada adicional de embate entre "curingas".

Fase final

Final

Century breaks

Centuries da fase de qualificação 
Total: 29

 138  Zhang Anda
 136  Stuart Carrington
 134, 124  Marco Fu
 120  David Gilbert
 115  Mark Allen
 115  Rhys Clark
 111  Anthony McGill
 110  Chris Wakelin
 110  Mark Williams
 109  Shaun Murphy
 107  Anthony Hamilton
 105  Joe Perry
 104  Barry Hawkins
 104  Xiao Guodong
 103  Ali Carter
 103  Jimmy Robertson
 103  Chen Zifan
 102  Mark Davis
 102  Ken Doherty
 102  Sam Craigie
 101  Peter Ebdon
 101  Stephen Maguire
 100  Judd Trump
 100  Ian Preece
 100  Gerard Greene
 100  Thepchaiya Un-Nooh
 100  Hossein Vafaei
 100  Chris Totten

Centuries da fase final 
Total: 40

 144  Thepchaiya Un-Nooh
 139, 133, 103  Li Hang
 139, 130, 124, 100  Ronnie O'Sullivan
 137  Ryan Day
 134  Mark Joyce
 133, 127, 112  Ali Carter
 133  Tom Ford
 130, 120  Stuart Carrington
 129, 119  John Higgins
 128, 105, 104  Judd Trump
 128  Ding Junhui
 124, 104  Zhou Yuelong
 124  Fergal O'Brien
 123  Mark Selby
 122  Yan Bingtao
 115  Mark Williams
 110, 107, 103  Luca Brecel
 110  Barry Hawkins
 109  Mark Davis
 107, 104, 100  Shaun Murphy
 104  Michael White
 102  Marco Fu
 102  Liang Wenbo
 100  Alfie Burden

2017 no snooker
Desporto na China em 2017